Arrieta ou Arietta est un nom d'origine basque qui signifie « lieu pierreux, rocheux » (du basque harri (pierre) et du suffixe -eta (lieu).

Toponyme 

 Arrieta, village dans la province d'Alava dans la Communauté autonome du Pays basque ;
 Arrieta, village dans la province de la Biscaye dans la Communauté autonome du Pays basque ;
 Arrieta, village de la communauté forale de Navarre
 Arrieta, est un concejo du comté de Treviño dans la province de Burgos.
 Arrieta est une station balnéaire de Lanzarote dans les îles Canaries.
 Stade Tomás Arrieta est un stade situé à Barranquilla, en Colombie.
 Arietta, une ville du comté de Hamilton, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Patronyme 

 Adolfo Arrieta est un réalisateur et scénariste espagnol ;
 Aitor Pérez Arrieta est un coureur cycliste basque espagnol professionnel ;
 Antón Arieta (1946-2022), footballeur international espagnol ;
 David Arrieta est un joueur français de rugby à XV ;
 Emilio Arrieta est un compositeur espagnol ;
 Jairo Arrieta est un footballeur costaricien qui évolue avec le Crew de Columbus en MLS ;
 Jake Arrieta est un lanceur des Ligues majeures de baseball évoluant avec les Cubs de Chicago ;
 José Luis Arrieta est un coureur cycliste basque espagnol 
 Julien Arrieta est un joueur français de rugby à XV ;
 Ramón González Arrieta est un ancien coureur cycliste basque espagnol.
 Romain Arrieta est un joueur français de rugby à XV.
 Yolanda Arrieta est une écrivaine en langue basque,

Toponymie basque
Patronyme basque